Луиджи - имя.

 Луиджи Бурбон-Сицилийский
 Луиджи Амедео (принц Савойский и герцог Абруццкий)
 , итальянский футболист (ум. ).
 Луиджи (персонаж)

См. также 
 Луиджи (остров)
 Лёгкие крейсера типа «Луиджи Кадорна»
 Луиджи Кадорна (крейсер)
 Улица Луиджи Лонго
 Луиджи Феррарис (стадион)